La Zona metropolitana de Lázaro Cárdenas-La Unión es resultado de la conurbación del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán y el municipio de La Unión, Guerrero. Esta zona metropolitana tiene una población de 221,715 habitantes (2020), no posee reconocimiento del Gobierno Federal, solo del Gobierno del estado de Michoacán, aunque se ha planteado que sea reconocida.

Población (2020)

Referencias